Cimitero degli Inglesi ist der Name eines Friedhofs
 in Florenz, siehe Cimitero degli Inglesi (Florenz)
 in Rom, siehe Protestantischer Friedhof (Rom)
 in Neapel, siehe Cimitero degli Inglesi (Neapel)